Un corrent religiós, vegeu Acèfal (religió)
 Un tipus d'inici musical, vegeu Acèfal (música)
 Mancat de cap, vegeu Acefàlia